Pierre Ceyrac (1914-2012), appelé plus souvent Père Ceyrac, missionnaire en Inde. Il est le frère de François Ceyrac, ancien président du CNPF
 Pierre Ceyrac (1946-2018), homme politique, a été, entre autres, élu député du Nord en 1986, député européen en 1989 et conseiller régional en 1992, dans le Nord-Pas-de-Calais, chaque fois sur les listes du Front national. Il est aussi connu pour son engagement comme membre actif de la secte Moon. Il est le neveu de François Ceyrac.